

Presentación previa 
Denys Molchanov y Andréi Rubliov eran ellos defensores del título. Decidieron defender el título por separados.

Nicolas Meister y Eric Quigley ganaron el título tras derrotar en la final Sekou Bangoura y Dean O'Brien.

Cabeza de serie 

  Radu Albot /  Denys Molchanov (Cuartos de final)
  Sekou Bangoura /  Dean O'Brien (Finalistas)

<ol start=3>
  Nicolás Barrientos /  Ariel Behar ''(Semifinales)
  Hans Hach Verdugo /  Dennis Novikov ''(Semifinales)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Dallas 2016